Тшемешно:

 Тшемешно — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гнезненский повят.
 Тшемешно — гмина (волость) в Польше, входит в Гнезненский повят, Великопольское воеводство.